

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Chudów – część wsi Leopoldów w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Chudów – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Gierałtowice